Берхес:
 Берхес, Педро — футболист.
 Гонсалес Берхес, Хуан Гуальберто (1851—1912) — парагвайский государственный деятель, президент Парагвая.
 Берхес — другое название халы, еврейского хлеба.